2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Okunie – jezioro na Równinie Charzykowskiej, położone w woj. pomorskim, w gminie Studzienice
 Jezioro Okunie – jezioro na Pojezierzu Ińskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w gminie Dobrzany

Zobacz też 
 inne jeziora Okunie